Staiger steht für:
 Autohaus Staiger, Nachfolgeunternehmen des ehemaligen deutschen Fahrradherstellers
 Winora-Staiger, deutscher Fahrradhersteller, gehört heute zur niederländischen Accell Group

Personen:
 Bodo Staiger (1949–2019), deutscher Musiker
 Emil Staiger (1908–1987), Schweizer Germanist
 Gerd Staiger (1930–2019), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Klara Staiger (1588–1651), Augustiner-Chorfrau und Priorin des Klosters Marienstein zu Eichstätt
 Lucca Staiger (* 1988), deutscher Basketballspieler
 Ludwig Staiger (* 1948), deutscher Mathematiker und Informatiker
 Marcus Staiger (* 1971), deutscher Journalist und ehemaliger Labelbetreiber
 Michael Staiger (* 1973), deutscher Literaturwissenschaftler und -didaktiker
 Otto Staiger (1894–1967), Schweizer Maler
 Paul Staiger (* 1941), US-amerikanischer Maler
 Peter Staiger (* 1964), Schweizer Maler und Zeichner
 Wolfgang Staiger (* 1947), deutscher Politiker (SPD)
 Ulrich Staiger (* 1966), deutscher Fotografenmeister, Fototechniker und Sachbuchautor

Siehe auch:
 Staiger-Wagner-Automat
 Steiger